Logandale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Logandale (Kalifornien)
 Logandale (Nevada)